Il singolare del torneo di tennis Prague Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Todd Larkham 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jan Vacek (primo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Ota Fukárek (secondo turno)
 Alexander Popp (secondo turno)

 Michal Tabara (secondo turno)
 George Bastl (primo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 2002